Walford steht für:

 Walford (Iowa), einer Gemeinde im US-amerikanischen Benton County und Linn County

Walford ist der Familienname folgender Personen:

 Barnard Walford (1768–1826), australischer Sträfling
 Roy Walford (1924–2004), US-amerikanischer Wissenschaftler